Dalí nu, en contemplació davant cinc cossos regulars metamorfosats en corpuscles en els quals apareix sobtadament la Leda de Leonard cromosomatitzada pel rostre de Gala és un quadre del pintor català Salvador Dalí realitzat el 1954. Està fet mitjançant la tècnica de l'oli sobre llenç, és d'estil surrealista i les seves mesures són 61 × 46 cm. Es conserva en una col·lecció particular.

La pintura és un dels exemples més famosos de la pintura corpuscular de Dalí, basada en les seves reflexions sobre la física atòmica i les seves implicacions metafísiques. En ella, Dalí hi representa imatges fetes explotar, descompostes en múltiples corpuscles esfèrics, cònics i piramidals.

Descripció 
En el quadre hi apareix en primer pla de Dalí nu i agenollat a la platja de Portlligat. Una closca censura la seva nuesa. Dalí sembla estar contemplant l'escena que succeeix davant d'ell. La Leda de Leonardo, representada per Gala —com en el seu quadre Galatea de les esferes—, apareix juntament amb algunes esferes de diferents colors que floten al voltant d'ella. Dalí s'agenolla davant de l'escena.

El mar és representat com una pell que flota sobre la sorra. Dalí recarrega la seva mà sobre l'aigua. Un gos amb un pelatge similar més al d'una vaca que al d'un dàlmata, dorm davant de Dalí. Sobre l'aparició de Leda hi flota una construcció similar a una cúpula que es desintegra.

Allà s'hi pot apreciar, segons les seves pròpies paraules:

Obres de Salvador Dalí
1954 a Catalunya
Obres del 1954
Obres pictòriques de la dècada del 1950